Трећи тениски ВТА турнир Отворено првенство Словеније у тенису 2007. у појединачној конкуренцији под именом „Банка Копер Словенија опен“ одржан је у Порторожу Словенија у времену од 17. до 23. септембра 2007. године. Турнир је IV категорије са наградним фондом од 145.000 долара. Игра се на отвореним теренима Спортског центра у Порторожу са тврдом подлогом и учешћем 32 играчице из 12 земаља у појединачној конкреницији. 
Прошлогодишња победница Тамира Пашек из Аустрије није бранила титулу.
На турнир је победила Татјана Головин из Француске. У финалу је била боља од домаће играчице Катрарине Среботник са 2:1 (2-6, 6-4, 6-4) и тако освојила своју другу ВТА титулу.

Носиоци 

  Татјана Головин (19)
  Сибила Бамер (20)
  Аљона Бондаренко (21) отказала, као lucky-loser играла је Рената Ворачова
  Катарина Среботник (24)
  Вера Звонарјова (48)
  Емили Лоа (42)
  Жисела Дулко (57)
  Вера Душевина (63)

 Број у загради означава пласман на ВТА листи 17. септембра 2007.

Резултати

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту wtatennis.com
 Званични сајт турнира

Отворено првенство Словеније у тенису
Тенис 2007.